Labourdette est un patronyme français d'origine gasconne.

Étymologie
Labourdette est dérivé de borde (bergerie), précédé de l'article défini « la » et suivi du suffixe diminutif « -ette ». Labourdette : la petite borde.

Patronyme 

 Bernard Labourdette (1946-2022), ancien coureur cycliste professionnel français.
 Bernard Croly-Labourdette (1936-2005), général français.
 Élina Labourdette (1919-2014), actrice française.
Guillaume Labourdette, chimiste et professeur d'université français (fils de Bruno Labourdette, apiculteur et héliciculteur isérois).
 Jean Henri-Labourdette (1888-1972), carrossier automobile français de renom du début du , fils de Henri Labourdette, fabricant de voitures hippomobiles.
 Jacques Henri-Labourdette (1915-2003), architecte français.
 Marie-Christine Labourdette (1961-), haute fonctionnaire française.
 Michel Labourdette, également Marie-Michel Labourdette (1908-1990), dominicain français.

Notes et références

Voir aussi 
 , page d'homonymie renvoyant à des communes françaises.
 , page d'homonymie renvoyant à des toponymes.
 , page d'homonymie.

Homonymie de patronyme
Patronyme occitan